Martin Walde ist der Name folgender Personen:

* Martin Walde (Künstler) (* 1957), österreichischer Installationskünstler 
 Martin Walde (Schauspieler) (* 1987), deutscher Schauspieler